Genay kan syfta på:
 Genay, Côte-d'Or
 Genay, Rhône